BPU kan syfta på:
Beräknad partus enligt ultraljud
IATA-kod för Beppu flygplats (stängd)

Referenser

Noter